El término Adler puede referirse a:

 El automóvil Adler de principios del 
 El supermercado Adler de Polonia
 El equipo de hockey alemán Adler Mannheim
 El barrio de Ádler, en Sochi, en el Krai de Krasnodar de Rusia.
 El distrito de Ádler, uno de los cuatro distritos en los que se divide la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi
 El aeropuerto ruso de Sochi-Ádler
 El fabricante de aeronaves alemán Adlerwerke vorm Heinrich Kleyer
 El Reichsadler, águila símbolo de un Reich
 El Adler San Nicolás, club de fútbol de El Salvador

Adler es un nombre alemán común que significa 'águila'. Puede referirse también a varias celebridades:
 
 Ada Adler (1878-1946) erudita danesa
 Alfred Adler (1870-1937) padre de la psicología individual
 Alfred Adler (1934-): etnólogo francés
 Carl Fredrik Adler (1720-1761): naturalista sueco (apóstol de Linneo)
 Dankmar Adler (1844-1900) arquitecto
 David Adler (1882-1949): arquitecto
 Friedrich Adler, (1879-1960): político
 Jacob Pavlovitch Adler (1855-1926): actor de teatro idish de Odesa, luego en Londres y en Nueva York
 Jankel Adler (1895-1949): pintor y grabador polaco
 Jules Adler (1865-1952): pintor académico francés
 Julia Rebekka Adler (1978-): violista
 Larry Adler (1914-2001): músico
 Lou Adler (1933-): productor de música
 Luther Adler (1903-1984): actor 
 Margot Adler (1946-2014): periodista
 Max Adler (1866-1952): empresario y filántropo estadounidense
 Max Adler (1873-1937): sociólogo marxista austríaco
 Max Adler (1986): actor estadounidense
 Mortimer Adler (1902-2001): filósofo y autor
 Salomon Adler (1630-1709): pintor barroco alemán
 Steven Adler (1965): baterista del grupo de rock Guns n' Roses
 René Adler (1985-): futbolista alemán
 Víctor Adler (1852-1918): líder político